Saffa, città dei Territori palestinesi.
Saffa, fabbrica italiana di fiammiferi del 1932, già Fabbriche Riunite di Fiammiferi (1898).